Coal City peut désigner :

 Coal City, un village de l'Illinois.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté d'Owen (Indiana).
 Coal City, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Appanoose en Iowa.
 , une ville fantôme du comté de Carbon (Utah).
 Coal City, une census-designated place, du comté de Raleigh, en Virginie-Occidentale.
Coal-City, la ville souterraine fictive fondée par les personnages du roman de Jules Verne Les Indes noires.